Gates puede referirse a diferentes entes:

Lugares 
Lugares en Estados Unidos:
 Gates (Nueva York)
 Gates (Oregón)
 Gates (Tennessee)

Personas 
Apellido de las siguientes personas:

 Antonio Gates
 Bill Gates
 Gareth Gates
 Horatio Gates
 Melinda Gates
 Robert Gates
 Synyster Gates
 Tucker Gates

Canciones o álbumes musicales 
 Gates of Eden
 Gates of Heaven
 Gates to Purgatory

Pueblo galo 
 los gates eran un pueblo aquitano mencionado por Julio César.